Velünk kezdődik minden, Bárány Tamás 1969-es regénye
Velünk kezdődik minden, Gaál Albert által 1972-ben rendezett és a Magyar Televízióban 1973-ban bemutatott tévéfilm Bárány Tamás regénye után.